Мокан, Василий Иванович (род. 1985) — народный депутат Украины IX созыва.
 Мокан, Григорий Семёнович (1899—1989) — селекционер сахарной свёклы на односемянность, лауреат Ленинской премии.